Paryż-Tours 2022 – 116. edycja wyścigu kolarskiego Paryż-Tours, która odbyła się 9 października 2022 na trasie o długości ponad 213 kilometrów, biegnącej z miejscowości Chartres do miasta Tours. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2022.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo we Francji
UCI ProSeries 2022
2022 we Francji
Sport w Paryżu